Наибольший вклад в число жертв фашистского террора внесла нацистская Германия (3—19,5 млн жертв геноцида на оккупированной территории СССР; 6 млн жертв катастрофы европейского еврейства; 2,4 млн поляков) и милитаристская Япония (7,5—16 млн жертв геноцида на оккупированной территории Китая).

Фашистский государственный террор против безоружного гражданского населения не имеет иных объяснений, кроме мотивов расовой и социальной вражды на основе идеологии фашизма. В отличие от попутных жертв и военных преступлений против гражданского населения во время боевых действий, вина за него не может быть возложена на одно лишь конкретное воинское подразделение и объяснено как случайный эксцесс. Массовость жертв государственного террора при фашизме привела к его повсеместному официальному запрету в мире после разгрома фашистских режимов во Второй мировой войне.

Нацистская Германия 
Нацизм внёс наибольший вклад в число жертв геноцида во Второй мировой войне, в основном за счёт геноцида жителей СССР и Холокоста.

Центральной идеей национал-социализма стала «арийская раса» и её противопоставление и противоборство с враждебной «семитской расой» (евреями). Эта идея служила основой для радикального, охватывавший все сферы человеческой жизнедеятельности расового антисемитизма, определявшего в свою очередь стремление к борьбе против марксизма, большевизма, пацифизма, либерализма и демократии — согласно нацистскому учению, проявлений и инструментов реализации интересов «мирового еврейства». История понималась как непрерывная расовая борьба воспринимаемых с биологической позиции народов за выживание, защита и расширение необходимого им «жизненного пространства». Конечным результатом этой борьбы считалось установление мирового господства «арийской расы», превосходящей другие расы в биологическом и культурном отношении и занимающей высшую позицию в «расовой иерархии» — расы естественных господ. Идеология включала милитаризм: война была представлена естественным состоянием человечества, законным и единственно возможным средством утверждения мирового лидерства «народа-господина». Залогом победы в этой борьбе должна быть консолидация немецкой нации под руководством единого вождя («фюрера»), «расовая гигиена» — очищение нации от «расово чуждых» и «неполноценных» элементов, а также укрепление её «физического здоровья».

Жители СССР 

«Энциклопедия геноцида» оценивает число советских жертв геноцида славян в 15,5—19,5 млн человек. Ряд историков (Лев Лопуховский, В. Н. Земсков) считает эти цифры результатом неправильной методики подсчётов (в результате которой занижаются военные потери и завышаются потери гражданского населения). Земсков оценивает общие потери СССР во Второй мировой войне в 16 млн человек, из которых 7 млн — потери военнослужащих, 4 млн — потери военнослужащих в плену; из остальных потерь, среди гражданского населения, только 3 млн — жертвы нацистского террора, тогда как 2 млн являются сопутствующими жертвами военных действий. Американский политолог Рудольф Руммель считает, что погибли около 3 млн украинцев, около 1,4 млн белорусов, около 1,6 млн русских (не считая советских военнопленных). Историк Богдан Витвицкий (Bohdan Wytwycky) считает, что более четверти всех жертв нацистской оккупации СССР (в частности, 3 млн украинцев и 1,5 млн белорусов) было уничтожено по расовым мотивам. В то же время советский и израильский историк Леонид Смиловицкий считает, что «нацисты никогда не убивали белорусов по этническому признаку».

Этнические и расовые группы

Славяне 

Нацистская концепция «арийской расы господ» («Herrenvolk») исключала из этой расы подавляющее большинство славян, поскольку считалось, что славяне почти утратили «нордический компонент» в результате смешения с «финской» и другими расами и испытывают опасное еврейское и азиатское влияние. По этой причине нацисты объявили славян «недочеловеками» («Untermenschen»).

Идея нацистов, что славяне являются «низшими неарийцами», была частью планов по созданию «жизненного пространства на Востоке» для немцев и других германских народов в Восточной Европе, инициированных во время Второй мировой войны по «генеральному плану Ост». Миллионы немцев и других германских поселенцев должны были быть перемещены на завоеванные территории Восточной Европы, в то время как десятки миллионов славян предполагалось уничтожить, переселить или обратить в рабство.

Ряд историков, в том числе авторы профильной «Энциклопедии геноцида», характеризуют преследование славян как геноцид. В то же время ряд историков выводят преследования славян из-под понятия геноцида, указывая на существенно более высокую селективность убийств по сравнению с таковыми евреев, цыган и инвалидов и на отсутствие планов уничтожения всех славян (например, словаков — Первая Словацкая республика) и хорватов — Независимое Государство Хорватия, нацисты считали ценными союзниками). Дополнительную трудность представляет попытка отделить расово мотивированные убийства от таковых, связанных с военными действиями.

Согласно «Энциклопедии геноцида», общее число жертв геноцида славян составило от 19,7 до 23,9 млн человек (среди них жители СССР, поляки, словенцы, сербы и др.). По мнению американского политолога Рудольфа Руммеля, возможное число жертв геноцида славян составляет около 10,5 млн человек (среди них поляки, украинцы, белорусы, русские, а также советские военнопленные).

Поляки 
По данным Мемориального музея Холокоста (США), поляков и прочих славян нацисты рассматривали как «низшую расу», которая должна быть покорена, обращена в рабство, и в конечном счёте, уничтожена. Поляки, которых гитлеровцы считали идеологически опасными, в том числе тысячи интеллигентов и католических священников, стали жертвами операции «Танненберг». По данным Мемориального музея Холокоста, с 1939 по 1945 год не менее 1,5 миллионов польских граждан были депортированы в Германию на принудительные работы. Кроме того, несколько сотен тысяч были заключены в нацистские концлагеря. По некоторым оценкам, во время Второй мировой войны гитлеровцы убили не менее 1,9 миллиона поляков, без учёта погибших польских евреев. По мнению Руммеля, погибли около 2,4 млн поляков.

Евреи 

В нацистской идеологии и общественном сознании немцев сформировался конкретный образ расового врага «арийской расы» и «врага нации» — евреи и стремящееся к всемирному господству «мировое еврейство», достигающее своих целей с помощью «капиталистической плутократии» или демократических и марксистских партий.

Власти нацистской Германии являются главными виновниками геноцида евреев в годы Второй мировой войны, хотя значимое участие в геноциде евреев принимали все фашистские режимы стран «оси» и их коллаборационисты, за исключением Италии и милитаристской Японии. Жертвами нацистов и их пособников стали около 6 миллионов евреев Европы.

Цыгане 

Среди этнических групп, которые преследовались нацистами в рамках расовых законов, были также цыгане. По мнению немецких расистов, цыгане были «расово неполноценной» группой. При нацистском режиме цыгане подвергались произвольным арестам, принудительному труду и массовым убийствам. Десятки тысяч цыган были убиты на оккупированных территориях СССР и Сербии и тысячи — в лагерях смерти и концентрационных лагерях на территории Польши и других стран. Историки полагают, что в ходе Холокоста было убито примерно четверть всех цыган в Европе или около 220 тысяч человек. После войны правительство ФРГ придерживалось мнения, что до 1943 года цыган не преследовали по расовым мотивам и меры, принимаемые государством того времени, были законными. Расовые преследования цыган были признаны только в конце 1979 года.

Наряду с цыганами преследовались ениши — этнографическая группа, ведущая близкий к цыганскому образ жизни, однако, в отличие от них, чисто германского происхождения.

Чернокожие жители Германии 

Немецкие граждане, имевшие родителей — выходцев из Африки, подвергались насильственной стерилизации. Стерилизации подвергались также дети. Число лиц, подвергнутых этой операции, по разным источникам составило от 400 до 3 000.

Социальные группы

Люди с психическими расстройствами и инвалиды 

В рамках программы уничтожения лиц, считавшихся «биологически угрожающими здоровью страны», которая получила своё название по адресу главного бюро в Берлине на Тиргартенштрассе, 4, в период с 1940 по 1941 год было уничтожено свыше 70 тысяч человек с психическими расстройствами, умственно отсталых больных, инвалидов, а также детей с неврологическими и соматическими заболеваниями. После официального закрытия программы уничтожение пациентов, тем не менее, продолжалось, и к 1945 году число убитых превысило 200 тысяч человек; кроме того, в период с 1942 по 1945 около миллиона пациентов были замучены голодом в немецких психиатрических больницах.

Предпосылками этой программы было широкая распространённость в Германии популярной тогда в ряде стран евгеники, идей расовой чистоты и представлений о дегенеративных психических болезнях, передающихся из поколения в поколение. Такими учёными-идеологами, как Альфред Хохе, Карл Биндинг, высказывалось утверждение, что люди с психическими расстройствами являются носителями неизлечимых заболеваний, ослабляющих «господствующую расу», и в целях экономии государственных средств они должны быть ликвидированы.

Массовые убийства осуществлялись на территории Германии, позднее — на территории Польши, СССР и других оккупированных стран посредством введения отравляющих веществ, ядов, отравления газом, расстрелов. Именно в рамках программы Т-4 впервые (ещё до применения в концентрационных лагерях) нацистами были использованы газовые камеры; первая газовая камера была испробована в Хадамаре (земля Гессен) в конце 1939 года.

С самого начала расовая принадлежность была одним из критериев отбора жертв. Систематическое убийство в психиатрических клиниках еврейских пациентов явилось первым решающим шагом к геноциду европейских евреев. С лета 1940 года пациентов-евреев ссылали в определённые заведения-сборники и затем уничтожали в газовых камерах программы Т-4 исключительно на основании их происхождения. После августа 1941 года еврейские пациенты, которые проживали в единственной на тот момент разрешённой клинике Бенторф-Сайн под г. Нойвид, были отправлены на восток в лагеря смерти.

Сексуальные меньшинства 

После вступления в силу в 1935 году более жёсткого, исправленного варианта параграфа 175 Уголовного Кодекса (1871) гомосексуалы, в основном мужского пола, начали подвергаться преследованиям. По данным учёных из Американского мемориального музея Холокоста, в концлагерях содержалось от 5 до 15 тысяч осуждённых за гомосексуальную активность; кроме того, представители сексуальных меньшинств отправлялись в тюрьмы и в трудовые лагеря, а также на принудительное лечение в психиатрические больницы. Предполагалось их «вылечить» и позволить «исправиться» с помощью тяжёлого физического труда. Над некоторыми гомосексуалами осуществлялась кастрация и медицинские эксперименты. Заключённые концлагерей относились к гомосексуалам как к отвергнутым обществом. В лагерях гомосексуалы носили розовый треугольник на одежде. Многие из них умирали после зверских побоев и истязаний эсэсовцев.

Сколько гомосексуалов погибло в концентрационных лагерях, вероятно, никогда не будет известно. Редигер Лаутманн, к примеру, считает, что уровень смертности осуждённых по 175-му параграфу в лагерях, возможно, доходил до шестидесяти процентов. Для сравнения: 41 % политических заключённых и 35 % Свидетелей Иеговы погибли в концлагерях.

Общественные и политические группы

Масоны 

В своей книге Майн Кампф Гитлер написал, что масоны «попались на удочку» евреев: «Франкмасонство, находящееся целиком в руках евреев, служит для них превосходным инструментом в мошеннической борьбе за эти цели. Через нити масонства евреи опутывают наши правительственные круги и наиболее влиятельные в экономическом и политическом отношениях слои буржуазии, делая это настолько искусно, что опутываемые этого даже не замечают». Франкмасоны были отправлены в концлагеря как политзаключённые и были обязаны носить перевёрнутый красный треугольник.

По данным Американского Мемориального Музея Холокоста, «поскольку многие арестованные масоны были евреями и/или членами политической оппозиции, неизвестно, сколько человек было помещено в концлагеря и/или уничтожено только за то, что они были франкмасонами». Однако по оценкам Великой Ложи Шотландии, были казнены от 80 000 до 200 000 франкмасонов.

Антифашисты Германии 
Подпольные коммунистические и социал-демократические группы были основной внутренней целью репрессивного аппарата Третьего Рейха.

Свидетели Иеговы 

Тысячи Свидетелей Иеговы оказались среди первых, кого отправили в нацистские лагеря и тюрьмы. Они заявляли о своей позиции нейтралитета в любых вопросах, касающихся политики и войны.

Свидетели Иеговы подвергались преследованиям главным образом за отказ от военной службы в вермахте, отказ от участия в работах по производству вооружений и отказ от произношения нацистского приветствия.

Около 2000 Свидетелей погибли в ходе фашистских репрессий, из них более 250 были казнены.

«Политкомиссары» 

В 1941—1942 годах все служащие Политуправления РККА подлежали безусловному расстрелу как «носители сопротивления». Позднее, в 1942 году, на части оккупированных территорий, были расстреляны члены семей командиров РККА.

Япония 
Многочисленные акты террора (в том числе испытания бактериологического оружия) против мирного населения Китая и других стран юго-восточной Азии зафиксированы на Тихоокеанском фронте Второй мировой войны.

Так, в ходе одной лишь Нанкинской резни в 1937 году около 300 000 мирных граждан бывшей Китайской республики было убито, и ещё около 20 тысяч женщин (в возрасте 7—60 лет) были изнасилованы.

По оценкам западных историков, Китай потерял с 1931 года по 1945 год 16 млн мирных жителей, тогда как по китайским оценкам эта цифра значительно выше.

В феврале 1945 года был методично осуществлён разработанный в Токио план по разрушению Манилы, сопровождавшийся резнёй мирного населения.

Фашистская Италия 
Серия умышленных актов истребления местного населения (в том числе применение химического оружия) была допущена итало-фашистскими войсками в ряде стран Северной Африки:

 В 1930 году в  в Ливии были помещены около 20000 бедуинов, пятая часть которых погибла к 1933 году
  (февраль 1937 года), осуществлённая в ответ на попытку покушения на Родольфо Грациани, жертвами которой стали 30000 жителей Эфиопии; ещё несколько тысяч позднее умерли в итальянских концентрационных лагерях  и

Хорватия 
В годы Второй мировой войны усташи в Независимом государства Хорватия систему лагерей смерти в основном для сербского населения под общим названием «Ясеновац». О степени ожесточения со стороны хорватских фашистов может говорить такой факт, что в германском городе Золингене ими были заказаны особые ножи для убийства сербов — так называемый «сербосеки». Также для быстрого уничтожения людей применялось такое орудие как молот (см. «сербомолот»).

По разным оценкам, хорватскими усташами в «Ясеноваце» было убито от 83 000 до более 700 000 человек — сотни тысяч сербов, а также тысячи евреев и цыган.

Франкистская Испания 
Франкистский режим рядом историков и политологов рассматривается в качестве разновидности тоталитаризма и фашизма. Другие характеризуют его как авторитарный режим ограниченного консервативного плюрализма с чертами военной диктатуры. После падения Второй Испанской Республики в 1939 году франкистские власти физически уничтожили от 50 до 200 тысяч республиканцев.

Отрицание 

В отличие от научных дискуссий об особенностях Холокоста, существует точка зрения, согласно которой Холокост как явление не существовал в том виде, в каком его описывает общепринятая историография. В своей теории заговора отрицатели Холокоста выдвигают тезисы о массовых подделках, масштабных фальсификациях и сокрытии фактов в пользу евреев. При этом в основном оспариваются следующие положения:
 массовая гибель евреев была результатом целенаправленной политики официальных властей нацистской Германии;
 для массового уничтожения евреев были созданы и использовались газовые камеры и лагеря смерти;
 число жертв среди еврейского населения на территориях, подконтрольных национал-социалистам и их союзникам, достигает от 5 до 6 миллионов человек.

Большинство профессиональных историков характеризует отрицание Холокоста как ненаучную и пропагандистскую деятельность. Они отмечают, что отрицающие игнорируют научные методы исследований, а также часто исповедуют антисемитские и неонацистские взгляды.

Генеральная Ассамблея ООН без голосования в Резолюции № 60/7 от 21 ноября 2005 года отвергает любое полное или частичное отрицание Холокоста как исторического события. А 26 января 2007 года накануне Международного дня памяти жертв Холокоста Генеральная ассамблея ООН приняла Резолюцию № 61/255 «Отрицание Холокоста», осуждающую отрицание Холокоста как исторического факта.

В ряде стран публичное отрицание Холокоста является противозаконным.

В праворадикальной среде восточноевропейских стран, включая Россию распространена идея, что немецкие нацисты не считали славян ниже себя в расовом отношении. Ряд праворадикальных музыкальных групп исполняют песни о том, как «славяне тоже сражались в отрядах СС за чистоту арийской крови», а немцы считали русских своими «белыми братьями», тогда как всё опровергающее это — «вымысел коммунистов». Российский автор Владимир Авдеев (создатель учения «расология» о превосходстве «нордической расы» над другими) писал, что в нацистской Германии якобы не было «оголтелой целенаправленной русофобии» и славян не считали «недочеловеками». Обратное он считал «стереотипами советской и либеральной эпох» и «безграмотной фантазией ангажированных журналистов».

См. также 
 Антисемитизм в СССР
 Сталинские репрессии
 Большой террор
 Холокост
 Этноцид
 Фашизм

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Геноцид
Государственный терроризм
Военные преступления и преступления против человечества
Гуманитарные катастрофы
Вторая мировая война